Алекса́ндр Ива́нович Ка́рпов:
 Карпов, Александр Иванович (1896—1938) — первый секретарь Татарского обкома РКП(б).
 Карпов, Александр Иванович (?—позже 1855) — Георгиевский кавалер; майор; № 9830; 26 ноября 1855.